Worlds Apart, signifiant des mondes à part en anglais, peut signifier :

Cinéma 

 Worlds Apart, film américain réalisé par Alan Crosland en 1921 ;
 Worlds Apart, film américain réalisé par Jesse Kobayashi en 2004 ;
 Worlds Apart, film nigérian réalisé par Tchidi Chikere sorti en 2004 ;
 Worlds Apart 2, film nigérian réalisé par Tchidi Chikere sorti en 2004 ;
 Worlds Apart (To verdener), film danois réalisé par Niels Arden Oplev en 2008.

Musique

Groupe 

 Worlds Apart, un boys band anglais.

Album 

 Worlds Apart, album de Saga sorti en 1981 ;
Worlds Apart, album de Subhumans sortie en 1985
Worlds Apart, album de Paul Raymond Project sorti en 2000 ;
 Worlds Apart, album de Trail of Dead sorti en 2005.

Télévision 

 Worlds Apart, série télévisée documentaire américaine diffusée à partir de 1996 ;
 Worlds Apart, série télévisée documentaire américaine diffusée à partir de 2003.

Voir aussi 
 
 A Worlds Apart, série télévisée américaine (1970) ;
 The World Apart, film américain réalisé par William Desmond Taylor (1917) ;

Homonymie de titre